King África (букв. «Король Африка») — аргентинский музыкальный проект.

История 
Проект был основан в начале 1990-х годов. В 1992 году Кинг Африка издал свою первую запись, песню «E-O-E» — она была включена в сборный альбом местного значения.

Следующей изданной песней была «Pontelo, Pontelo». В 1993 году у Кинга Африки выходит альбом «El afrticano». Сингл «Salta» с него добился большого успеха, став платиновым по продажам в родной Аргентине и в Чили.

В 1994 году у Кинга Африки выходит следующий альбом El Palo. С него большого успеха достиг сингл «Mama Yo Quiero», попавший в чарты латинской музыки во многих странах Америки.

В 2001 году Кинг Африка достиг огромного успеха в Испании с кавером на песню группы  .

Примечания

Ссылки 
 Кинг Африка  на сайте AllMusic
 Примеры видеоклипов на YouTube
 «Bomba»  (Live на «Ноче Сенсасьональ»)
 «Paquito El Chocolatero»  (ок. 2005)
 «Oh Benuno» (2012)
 «El Cocodrilo» — DKB ft. King Africa  (2015)
 «El Camaleón» (Live с Педро на «Менуда Ноче», 2015)
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1971 году